

Ендінген-ам-Кайзерштуль — місто в землі Баден-Вюртемберг

Ендінген — громада в кантоні Ааргау